Albert István (Békéscsaba, 1980. január 17.–) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Beceneve: Columbo.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetői vizsgát, a játékszabályokat 1997-ben Békéscsabán Győri László kezei alatt sajátította el. Vizsgáját követően a Békés megyei Labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Első mérkőzésén, a Csorvás-Gádoros serdülő találkozón partbíróként ismerkedett meg az éles asszisztensi feladatokkal. Sportvezetői tanácsra vállalta, hogy partjelző lesz, ebben a pozíciójában egyre eredményesebben tevékenykedett. A Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével előbb az NB II, majd 2002-től az NB I asszisztense. Különböző rangú és típusú találkozókra - NB II, NB I, Magyar Kupa, Szuperkupa, stb. -  kapott küldést. Az NB I -es futsal játékvezetői keret tagja. NB I-es küldéseinek száma: 340 (2021. április 19.), amellyel jelenleg csúcsztartó az élvonalban.

Nemzetközi játékvezetés
A Magyar Labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2007-től tartja nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott, valamint Intertotó-kupa, UEFA-kupa és UEFA-bajnokok ligája klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2015-ös U20-as labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB előbb Kassai Viktor, utóbb Vad István partbírójaként vette igénybe szolgálatát.

2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

2015-ös U20-as labdarúgó-világbajnokság

Labdarúgó-Európa-bajnokság
A 2014-es U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB asszisztensi szolgálatra vette igénybe. Előtte Tóth Vencel a 2011-es U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon szerepelt a döntőben.

Ifjúsági olimpiai játékok 
A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta. A FIFA JB Európából csak a magyar játékvezetői hármast Vad István játékvezetőt, Ring Györgyöt valamint Albert Istvánt delegálta. A Bolívia–Vanuatu találkozó a torna nyitómérkőzése volt.

Források

Albert István. focibiro.hu (hozzáférés: 2021. április 19)

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1980-ban született személyek
Élő személyek